Il doppio del torneo di tennis Pacific Southwest Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 7-6, 6-2.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tony Roche (quarti di finale)
 Niki Pilic /  Cliff Richey (secondo turno)
 Roy Emerson /  Rod Laver (quarti di finale)
 Tom Edlefsen /  Frew McMillan (secondo turno)

 Bob Lutz /  Stan Smith (finale)
 Tom Okker /  Marty Riessen (Campioni)
 Owen Davidson /  Fred Stolle (primo turno)
 Arthur Ashe /  Dennis Ralston (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Southwest Championships 1970